Андрей Широков:
 Широков, Андрей Алексеевич (в монашестве Иоанн; 1893—1937) — епископ РПЦ, епископ Волоколамский, викарий Московской епархии.
 Широков, Андрей Михайлович (род. 1960) — советский и российский художник.